Le nom palmier béni peut désigner deux espèces de palmiers d'Amérique du Sud :

 Ceroxylon ceriferum
 Ceroxylon quindiuense

Nom de plante ambigu
Arecaceae (nom vernaculaire)